Посвіт — спосіб ловлення риби вночі на світло.
 «Посвіт» — видавництво.
 «Посвіт» — хорова капела.

Примітки